Jan Golubovski, ruski hokejist, * 3. september 1976, Novosibirsk.

Kariera
V začetku leta 1993 je Golubovski začel svojo kariero, in sicer v drugem moštvu HK Dinamo Moskva. Konec tiste sezone mu je uspel preboj, saj je podpisal pogodbo z IHL moštvom Russian Penguins. Že leta 1994 je bil izbran na NHL naboru s strani moštva Detroit Red Wings. Naslednje tri sezone je prebil v podružničnem AHL moštvu Adirondack Red Wings, preden je leta 1997 debitiral v ligi NHL. Njegova kariera v NHL pa je bila kratka, saj se ni razvijal, tako kot so v klubu od njega pričakovali, zato je bil prisiljen igrati v ligi NHL in obenem tudi nižji AHL ligi. Tudi naslednje tri sezone se ni nič spremenilo, saj so ga leta 1999 zopet poklicali v ligo NHL, v kateri pa je zaigral le na nekaterih tekmah.

28. decembra 2000 so ga v zameno za Igora Larionova zamenjaliv moštvo Florida Panthers, a je bil zopet preskromen za ligo NHL in predober za nižjo AHL ligo, v kateri je igralo podružnično moštvo Panthersov Louisville Panthers. 

Leta 2001 se je Golubovski po skoraj 8 letih vrnil v Evropo in podpisal pogodbo z RSL moštvom Metallurg Magnitogorsk. Naslednje štiri sezone se je selil po ruskih moštvih in se nato leta 2005 preselil v švedski Leksands IF. Po koncu sezone 2005/06 se je za dve sezoni umaknil z ledenih ploskev in v sezoni 2008/09 zaigral za beloruski Junost Minsk. 

Poleti 2009 je okrepil vrste slovenskega moštva HK Acroni Jesenice, ki je nastopalo v dveh ligah - Slovenski in Avstrijski.

Pregled kariere

|-
| Dinamo Moskva 2
| Rusija-3
| 93/94
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Russian Penguins
| IHL
| 93/94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 23
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 94/95
|
| 57
| 4
| 2
| 6
| -5
| 39
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 95/96
|
| 71
| 5
| 16
| 21
| +13
| 97
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 96/97
|
| 62
| 2
| 11
| 13
| +7
| 67
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 97/98
|
| 52
| 1
| 15
| 16
| -23
| 57
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| +4
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 98/99
|
| 43
| 2
| 2
| 4
| -5
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 21
| 1
| 2
| 3
| +3
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 00/01
|
| 28
| 4
| 4
| 8
| 
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Louisville Panthers
| AHL
| 00/01
|
| 30
| 1
| 12
| 13
| 
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| RSL
| 01/02
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HK Sibir Novosibirsk
| Rusija-2
| 01/02
|
| 31
| 6
| 8
| 14
| +33
| 50
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| +10
| 14
|-
| HK CSKA Moskva
| RSL
| 02/03
|
| 22
| 0
| 3
| 3
| -4
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Severstal Čerepovec 2
| Rusija-3
| 03/04
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| 
| 20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| RSL
| 03/04
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| SKA St. Petersburg
| RSL
| 03/04
|
| 33
| 2
| 9
| 11
| +10
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| SKA St. Petersburg
| RSL
| 04/05
|
| 46
| 0
| 8
| 8
| -10
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Leksands IF
| Elitserien
| 05/06
|
| 31
| 1
| 1
| 2
| -3
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Junost Minsk
| Extraliga
| 08/09
|
| 21
| 1
| 8
| 9
| +9
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan="2"|HK Acroni Jesenice
| EBEL
| 09/10
|
| 51
| 4
| 20
| 24
| -12
| 118
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 
| 28
|-
| HC Morzine-Avoriaz
| Francoska liga
| 11/12
|
| 24
| 2
| 3
| 5
| 
| 30
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 
| 12
|-
| HK Rjazan
| Ruska 2. liga
| 12/13
|
| 11
| 1
| 0
| 1
| -5
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 714
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 185
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 803
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Russian Penguins
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Louisville Panthers
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Junost Minsk
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HC Morzine-Avoriaz
Hokejisti HK Rjazan